Брайан Лён Каянь (, ютпхин: Leong4 Gaa1 Jan4, пиньинь: Liáng Jiārēn; род. 20 января 1948, Гуандун, Китай) — гонконгский актёр и режиссёр, исполняющий роли в многочисленных фильмах с боевыми искусствами. Он также известен как Beardy (Бородач) из-за своей фирменной бороды.

Карьера 
Кинокарьера Лён Каяня началась в 1969 году со студии Shaw Brothers, где он снялся в нескольких фильмах с боевыми искусствами, хотя главные роли ему предлагали редко. Его большой прорыв произошёл под режиссурой Саммо Хуна, с которым он дрался в фильме Выход толстого дракона (1978), и исполнил одну из главных ролей в фильме Воины вдвоём (1978). Его роль господина Чаня, реальной исторической фигуры, врача и учителя вин-чунь, описывается как «лучшая роль в его карьере» Марком Поллардом с сайта Kung Fu Cinema, где он пишет:

Лён продолжал работать с Саммо Хуном, достигнув дальнейших успехов в высокооценённых комедиях кунг-фу, включая Драку (1979), в которой Каянь и Юнь Пиу сыграли мошенников, подвергшихся преследованию со стороны нищего, которого сыграл Саммо.

В Дредноуте (1981) он сыграл ученика Вон Фэйхуна (без своей фирменной бороды). В фильме снова снялся Юнь Пиу, а также ветеран гонконгского боевого кино Куань Такхин, который в очередной раз исполнил роль Фэйхуна. Фильм стал первой совместной работой Каяня с режиссёром Юнь Вопхином, после которой вышли ещё несколько удачных картин, включая Легенду о бойце (1982), где он сыграл историческую личность, Хо Юаньцзя, и Магических бойцов (1982).

В тот же период Лён также достиг определённого успеха на телевидении, появившись в роли Кхиу Фуна на телеканале TVB в адаптации 1982 года романа Цзинь Юна Полубоги и полудьяволы, а также в роли Куок Чхина в адаптации 1983 года .

Несмотря на успех, первая режиссёрская работа Каяня, Безымянная ярость (1984), была относительно неудачной. Это положило начало большему исполнению второстепенных ролей, чем главных. Актёр продолжил исполнять роли и снимать фильмы до 2000-х, время от времени мелькая в высокобюджетных фильмах, таких как Стальные когти (1993), где он работал с Джетом Ли и повторил роль из Дредноута, и несколько проектов Стивена Чоу, включая Легенду о драконе (1991).

С конца 2000-х Каянь активно снимается в фильмах материкового Китая.

Семья 
 Женился в 1979 году. Есть сын, Лён Хоуи (, ютпхин: Leung4 Hou6 Yi4, пиньинь: Liáng Hàoyí).

Фильмография

Актёр

Фильмы 1970-х годов

Фильмы 1980-х годов

Фильмы 1990-х годов

Фильмы 2000-х годов

Фильмы 2010-х годов

Режиссёр 
 Безымянная ярость (1984)
 Мой герой (1990)
 Фальшивые полицейские (1993)
 Моя тюремная история (1998)
 Сочувствующий киллер (1999)
 Холодная война (2000)
 Опасный кризис (2002)
 Заключённый (2002)
 История Лонга (2003)
 Вечное пламя рокового влечения (2003)

Ассистент режиссёра 
 Клетка тигра 2 (1990)
 Мистер Крутой (1997)

Сценарист 
 Безымянная ярость (1984)
 Мой герой (1990)
 Фальшивые полицейские (1993)
 История Лонга (2003)

Продюсер 
 Фальшивые полицейские (1993)
 Сочувствующий киллер (1999)
 Холодная война (2000)
 Тёмная война (2001)
 Вспышка (2001)
 История Лонга (2003)

Постановщик боевых сцен 
 Кулак силы (1977)
 Два великих воина (1978)
 Невероятный мастер кунг-фу (1979)
 Безымянная ярость (1984)
 Сатанинские кристаллы (1989)
 Мой герой (1990)
 Фальшивые полицейские (1993)
 Моя тюремная история (1998)
 Легенда о меченосце (2010)

Примечания

Ссылки 
 Лён Каянь на сайте Internet Movie Database
 Лён Каянь на сайте hkmdb.com
 Лён Каянь на сайте Hong Kong Cinemagic

Постановщики боевых сцен